Soure è il nome di diverse località:

Soure (Brasile): comune brasiliano dello Stato del Pará;

Soure (Portogallo): comune portoghese del distretto di Coimbra